Ша́йдома () — деревня в составе Кяппесельгского сельского поселения Кондопожского района Республики Карелия Российской Федерации.

Общие сведения 
Расположена на северо-восточном берегу озера Шайдомозеро.

Население 
Численность населения в 1905 году составляла 159 человек.

Примечания 

Населённые пункты Кондопожского района